Морозовское городское поселение:
 Морозовское городское поселение — муниципальное образование «Морозовское городское поселение» муниципального образования «Морозовский район» Ростовской области.
 Морозовское городское поселение — муниципальное образование «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.